Береза Юрій Миколайович (1970) — український військовик, командир батальйону спеціального призначення «Дніпро-1» Національної гвардії України.
 Береза Юрій Павлович (1955) — український поет, прозаїк.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок